Yin Hang (n. 1988) – attrice francese
Yin Hang (n. 1997) – marciatrice cinese
Yin Hang – tennistavolista cinese